Биль 2008 — 41-й международный шахматный турнир, проходивший в Биле с 19 июля по 1 августа 2008 года.
 
 Категория: 18-я (средний рейтинг: 2686,83)
 Главный арбитр:
 Контроль:

Регламент турнира 
При дележе первого места между двух участников
 Будут сыграны две партии с контролем по 15 минут.
 В случае ничейного счёта будут сыграны две партии по 5 минут с добавлением 2 секунд на ход.
 В случае ничейного счёта придётся играть армагеддон. У белых будет 5 минут против 4 минут у чёрных, при этом белые будут обязаны выиграть.

Участники

Движение по турам

Таблица турнира

Тай-брейк

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080913080410/http://www.bielchessfestival.ch/cms/

Биль (шахматный турнир)
19
1
2008 год в шахматах